Sofa – guerriero al servizio dell'Impero del Mali
 Status of Forces Agreement (SOFA) – espressione inglese che indica un'intesa giuridica tra un paese e uno Stato straniero che staziona forze armate in quel paese
 Sofa – programma televisivo norvegese
 Du Bist Mein Sofa (anche conosciuto come Sofa) – singolo di Frank Zappa del 1975